A.V.C (Ab urbe condita), avagy "Róma alapításától fogva", latin kifejezés;
AVC (Average Cost), átlagos változó költség, közgazdaságtani fogalom;
AVC (Advanced Video Coding), videotömörítési eljárás, számítástechnikai fogalom.